

Rússia 
 Ternovka (Vorónej), localitat de la província de Vorónej, a Rússia
 Ternovka (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia

Ucraïna 
 '''Ternivka (Ucraïna)